Love at First Sight jest to piosenka australijskiej piosenkarki Kylie Minogue. Piosenka pochodzi z płyty Fever z 2002 roku.

Lista utworów 
 Brytyjski CD single #1
 "Love at First Sight" – 3:59
 "Can't Get Blue Monday Out of My Head" – 4:03
 "Baby" – 3:48
 "Love at First Sight" (Video)

 Brytyjski CD single #2
 "Love at First Sight" – 3:59
 "Love at First Sight" (Ruff and Jam Club Mix) – 9:31
 "Love at First Sight" (The Scumfrog's Beauty and the Beast Vocal Edit) – 4:26

 Australijski CD single
 "Love at First Sight" – 3:59
 "Can't Get Blue Monday Out of My Head" – 4:03
 "Baby" – 3:48
 "Love at First Sight" (Ruff and Jam Club Mix) – 9:31
 "Love at First Sight" (Twin Masterplan Mix) – 5:55
 "Love at First Sight" (The Scumfrog's Beauty and the Beast Vocal Edit) – 4:26

 Winylu single
 "Love at First Sight" – 3:59
 "Love at First Sight" (Kid Creme Vocal Dub) — 6:27
 "Can't Get You out of My Head" – 4:03
 "Love at First Sight" (The Scumfrog's Beauty and the Beast Vocal Mix) – 8:54
 "Love at First Sight" (The Scumfrog's Beauty and the Beast Acappella) – 1:34

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Single Kylie Minogue
Single wydane w roku 2002